Darge ist der Familienname folgender Personen:

 Rolf Darge, deutscher Philosoph
 Wehebe Darge (* 1991), australischer Eishockeyspieler

weitere Bedeutungen

 Darge (Sassnitz) (auch Dargelin), abgegangener Ort auf dem heutigen Gemeindegebiet von Sassnitz, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern